Bosznia-Hercegovina
 Orašac, falu Bihács községben, az Una-Szanai kantonban
 Orašac, falu Novi Travnik községben, a Közép-Boszniai kantonban
 Orašac, falu Prozor-Rama községben, a Hercegovina-Neretvai kantonban
 Orašac, falu Travnik községben, a Közép-Boszniai kantonban
 Orašac, falu Visoko községben, a Zenica-Doboji kantonban

 Észak-Macedónia
 Orašac falu Kumanovo községben, az Északkeleti régióban

 Horvátország
Orašac, falu Dubrovnik községben, Dubrovnik-Neretva megyében

 Szerbia
Orašac falu Aranđelovac községben, a Šumadijai körzetben
Orašac falu Leskovac községben, a Leskovaci körzetben
Orašac falu Obrenovac községben, a Belgrádi körzetben
Orašac falu Prijepolje községben, a Zlatibori körzetben
Orašac falu Szabács községben, a Macsvai körzetben